Engel pode referir-se à:
 Anjo em alemão
 Engel - canção de Rammstein
 Engel (banda) - banda da Suécia

Engel também é sobrenome de:
 Carl Ludvig Engel - arquiteto alemão
 Eric Engel - ator alemão
 Ernst Engel - economista alemão
 Jerzy Engel - futebolista polonês
 Friedrich Engels - cientista alemão

Desambiguação